Yuanguang ou Yuan-kouang (chinois traditionnel et simplifié : , pinyin : Yuánguāng) est un nom correspondant à plusieurs ères chinoises différentes :
 Yuanguang (134-129 av. J.-C.), seconde ère de l'empereur Wudi de la dynastie des Han occidentaux ;
 Yuanguang (393-394), ère Dou Chong des Qin antérieurs ;
 Yuanguang (454), micro-ère de Liu Hun des Song méridionaux ;
 Yuanguang (1222-1223), troisième et dernière ère de l'empereur Xuanzong de la seconde dynastie Jin.